Слов'янський бульвар — бульвар у Москві.
 «» — станція метро в Москві.
  — платформа Смоленського напрямку МЗ у Москві, входить до складу МЦД1.